Гвелети — название населённых пунктов в Грузии:
 Гвелети — село в Душетском муниципалитете Грузии.
 Гвелети — село в Казбегском муниципалитете Грузии.